

Sigle 
 Machine Head – gruppo musicale statunitense
 Merkle-Hellman – sistema di crittografia a chiave pubblica
Mohammad Hatta – politico indonesiano.

Codici 
 MH – codice vettore IATA di Malaysia Airlines
 MH – codice FIPS 10-4 di Montserrat
 mh – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua marshallese
 MH – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Marshall
 MH – codice ISO 3166-2:IE di Meath (Repubblica d'Irlanda)
 MH – codice ISO 3166-2:IN di Maharashtra (India)
 MH – codice ISO 3166-2:MW di Machinga (Malawi)
 MH – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Mehedinți (Romania)

Informatica 
 .mh – dominio di primo livello delle Isole Marshall

Musica 
 MH – album discografico di Marques Houston del 2003

Altro 
 mH – simbolo del millihenry
 MH – simbolo del megahenry
 MH – lega metallo idruro, utilizzata nelle batterie Ni-MH
 MH – targa automobilistica di Mülheim an der Ruhr (Germania)
 MH – targa automobilistica di Lemno (Grecia)
 MH – abbreviazione di MondoHogwarts, gioco di ruolo online
 MH – abbreviazione di Monster Hunter, gioco di ruolo